Виторио Брамбила () e бивш пилот от Формула 1. Роден на 11 ноември 1937 година в Монца, Италия. Има седемдесет и четири участия в стартове от световния шампионат във Формула 1, като записва и една победа в Голямата награда на Австрия през 1975 година с кола на Марч. Наречен е под прозвището „Горилата от Монца“, заради агресивното си каране и усещането за мачизъм. Братът му Ернесто Брамбила също е състезателен пилот.

Резултати от Формула 1 

 ‡ Половината точки се получават при преполовяване на по-малко от 75% от състезателната дистанция.

Източници

Вижте също 
 Пилоти от Формула 1

Италиански пилоти от Формула 1
Родени в Монца
Починали в Милано